У таблиці нижче наведено результати Alfa Romeo в Чемпіонаті Європи. Інші таблиці показують результати Alfa Romeo у Формулі-1.

Результати виступів в Чемпіонаті Європи 

 Виноски

  – Позначає спільне керування одним болідом, без очок для водія, який перейняв керування.

Результати виступів в Формулі-1

В якості конструктора

2019–дотепер 

 Примітки

 * — Сезон триває.
  — Пілоти, що не фінішували на гран-прі, але були класифіковані, оскільки подолали понад 90 % дистанції.

Примітки 

Alfa Romeo
Альфа Ромео (команда Формули-1)